Hey You! (No Doubt)
 Hey You (Pink Floyd)
 Hey You (Pony Pony Run Run)
 Hey You (The Quireboys)